WCG RU Preliminaries — российские отборочные игры за право участия в чемпионате мира по киберспорту. World Cyber Games (сокращено WCG) — это крупнейший мировой чемпионат по компьютерным играм, ежегодно проводимый во многих странах и собирающий лучших игроков планеты. Российские игроки принимают активное участие в этих чемпионатах, начиная с 2001 года.

Российские отборочные игры проходят в два этапа. Первый этап — региональные отборочные, в которых принимают участие игроки со всей страны. Второй этап — всероссийские отборочные в Москве, в которых участвуют победители региональных финалов. Во всероссийских отборочных WCG RU Preliminaries 2003 приняли участие свыше 400 игроков из 19 регионов России. Призовой фонд турнира составил $53 500.

Дисциплины 
Отборочные соревнования проводились по 6 дисциплинам.

Шутеры от первого лица:
  Counter-Strike (5 на 5)
  Unreal Tournament 2003 (1 на 1)
Стратегии в реальном времени:
  StarCraft: Brood War (1 на 1)
  Warcraft III: Reign of Chaos (1 на 1)
  Age of Mythology (1 на 1)
Спортивный симулятор:
  FIFA Soccer 2003 (1 на 1)

Кроме этого, в рамках мероприятия прошёл открытый турнир по Quake III Arena.

Отборочные игры

WCG Саратов 2003

Counter-Strike 
Super Zasranci (Магомедов Артем, КузахметовИльдар, Семин Сергей, Гнеушев Виктор Викторович, Маркелов Стас)

Warcraft 3 
1 место - Андрей "Aurum" Симонов (Саратов)

2 место - Игорь "x386" Болкунов(Балаково)

3 место - Евгений "Genius" Нелаев (Саратов)

Starcraft:Broodwar 
1 место - Алексей "Lizard" Королев (Саратов)

2 место - Алексей "=[FTK]blaid" Силантьев (Саратов)

3 место - Дмитрий "Comrade" Аборин (Саратов)

Age of Myfology
1 место - Евгений "Nayt" Назаренко(Саратов)

2 место - Евгений "Nerro" Мягков (Саратов)

3 место - Гурген "rypreH" Саркисян (Саратов)

Unreal Tournament 2003
1 место - Олег "MustDie" Букатин (Саратов)

2 место - Денис "Doink" Тагаев (Саратов)

3 место - Александр "Eagle" Толмачев (Саратов)

FIFA Soccer 2003
1 место - Максим "MakcuMo4ka" Шмановский (Саратов)

2 место - Алексей "Leha" Бутенко (Саратов)

3 место - Андрей "$emen" Семенов (Саратов)

WCG Екатеринбург 2003

Starcraft:Broodwar
DieForZmey (Александр Шахмаев)

arc-demich (Сергей Дементьев)

DieForMiF (Иван Лавренюк)

swix (Андрей Киселев)

DieForSoS (Сергей Добрынин)

Joker (Валерий Атюков)

Sleeping (Антон Кайсин)

UnrealTournament 2003
C74][Spank(Юрий Милютин)

Pivash][C74 (Антон Пивоваров)

C74][oUCh (Сергей Вачилевич)

b100.velMOR.omUT (Павел Мороз)

Sega (Сергей Ерохин)

b100-dracula (Александр Калитеня)

b100.SaneK.OMUT (Александр Ширинкин)

Counter-Strike
[mega]

SantaClaus

- eXe - 

Age of Mythology

Camelot (Алексей Плышевский)

Ramm[SH] (Данила Штань)

KPE (Евгений Бутяев)

[anti]RaVeN (Юрий Малюгин)

bre (Антон Прилуков)

FIFA Soccer 2003
F13*Dven (Евгений Власов)

Yarema (Сергей Яременко)

Женя (Евгений Баранов)

F13*GT (Антон Недоступ)

[IFT]V!doq (Альберт Саяпов)

Scum (Антон Лозин)

F13*Viper (Алексей Радевич)

WCG Новосибирск 2003

Counter-Strike
1 место - fITe (Новосибирск)

2 место - Nsk* (Новосибирск)

3 место - DL (Барнаул)

Warcraft 3
1 место - LSD)Hk(poligon-o (Омск)

2 место - Viper (Новосибирск)

3 место - LSD)Optimist (Барнаул)

Starcraft:Broodwar
1 место - Keeper (Новосибирск)

2 место - Iron (Новосибирск)

3 место - Damned2Murk (Новосибирск)

FIFA 2003
1 место - Updater (Новосибирск)

2 место - Zamutchik (Новосибирск)

3 место - Santon (Новосибирск)

4 место - Sportsman (Новосибирск)

UnrealTournament 2003
1 место - dAb.InnKeeper (Кемерово)

2 место - dAb.Snark (Кемерово)

3 место - dAb.Bazoon (Кемерово)

WCG Нижний Новгород 2003

FIFA 2003 
1 Место - Hitman (Чебоксары)

Всероссийский финал

Counter-Strike 
По Counter-Strike соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Warcraft III 
По Warcraft III соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Unreal Tournament 2003 
По Unreal Tournament 2003 соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

StarCraft 
По StarCraft соревнования проводились по олимпийской системе с выбыванием после двух поражений.

Результаты 
Всероссийский финал прошёл в Москве с 7 по 11 сентября 2003 года. По результатам этого турнира была сформирована российская сборная, отправившаяся на чемпионат World Cyber Games 2003, который прошёл с 12 по 18 октября 2003 года в корейском городе Сеуле.

Состав сборной России 
 Counter-Strike
 1 место — ForZe (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $12 860
 2 место — emax (Москва) — $7 660
 3 место — a-Line (Москва) — $5 060
 Unreal Tournament
 1 место — M19*Askold-34s (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $2 860
 2 место — FM.Navigator (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 660
 3 место — b100.Dracula.Omut (Екатеринбург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 060
 StarCraft: Brood War
 1 место — Advokate[S2] (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $2 860
 2 место — PHellan[S2] (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 660
 3 место — FM.Gerich (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 060
 Warcraft III: Reign of Chaos
 1 место — (orky)Flash (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $2 160
 2 место — FM.Karma (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 260
 3 место — SK.Soul (Москва) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $660
 Age of Mythology
 1 место — FM.Under (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 360
 2 место — last_chance (Москва) — $860
 3 место — L_clan_iNk (Москва) — $360
 FIFA Soccer 2003
 1 место — Pika (Пушкин) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 260
 2 место — M19*Alex (Санкт-Петербург) — полностью оплаченное участие в WCG 2003 + $1 660
 3 место — Updater (Новосибирск) — $1 060

Медали WCG 2003 
На чемпионате World Cyber Games 2003 российская сборная завоевала одну бронзовую медаль в командной дуэле по StarCraft: Brood War.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Российских отборочных игр .
 Официальный сайт World Cyber Games .

World Cyber Games